Davids Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Davids Island (Maine)
 Davids Island (Massachusetts)
 Davids Island (New York)

in Kanada:
 Davids Island (Nunavut)

Siehe auch:
 David Island (Begriffsklärung)
 Saint David’s Island (Bermuda), Insel der Bermudas
 Davis Island